Финал Кубка России по футболу 1992/1993 состоялся 13 июня 1993 года. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти «Торпедо» оказалось сильнее ЦСКА со счётом 5:3.

Матч транслировался по 1 каналу Останкино.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московские «Торпедо» и ЦСКА во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР и России. В финале Кубка СССР в 1991 году ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:2, в упорном поединке сломив сопротивление автозаводцев, благодаря дублю Игоря Корнеева и голу Олега Сергеева.

Счёт в матче был открыт уже на 7-й минуте: «Торпедо» вывел вперёд Николай Савичев, точно пробив низом в дальний от вратаря угол после сольного прохода через нескольких соперников. Но уже на 18-й минуте после борьбы в штрафной «Торпедо» мяч оказался у нападающего армейцев Ильшата Файзулина и тот послал мяч выверенным ударом в верхний угол ворот, тем самым восстановив равновесие в счёте. Далее преимущество в игре продолжало сохраняться у футболистов ЦСКА, во втором тайме всё тот же Файзулин угодил в штангу. К концу матча и в последовавшее дополнительное время стала сказываться усталость обеих команд, особенно армейцев. 

В серии пенальти торпедовцы реализовали все свои 5 попыток, а их вратарь Александр Подшивалов, отразивший удар полузащитника ЦСКА Юрия Антоновича, принёс «Торпедо» победу в первом розыгрыше Кубка России.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

Финалы Кубка России по футболу
Россия
Матчи ФК «Торпедо» Москва
Матчи ФК ЦСКА Москва
1993 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве
События 13 июня
Июнь 1993 года